Ревокація (від лат. revocatio — відкликання) -
 Скасування вже даного розпорядження.
 Відкликання дипломатичного представника чи уповноваженої особи державою або організацією, що їх призначила, з країни перебування у свою країну.
 Пропозиція того, хто видав чек, анулювати цей чек.

Джерела 

 Словник іншомовних слів. За редакцією О. С. Мельничука. Головна редакція Української радянської енциклопедії. Київ — 1977.